Kailua steht für

 Kailua (Hawaii), Ortschaft an der Ostküste der Insel Oʻahu
 Kailua-Kona, Ort an der westlichen Küste der Insel Hawaiʻi
 USS Kailua (IX-71), Schiff der US-Marine